Charpentier – francuskie nazwisko, oznacza cieślę
 (9445) Charpentier – planetoida

Osoby o tym nazwisku:
 Élisa Beetz-Charpentier – francuska rzeźbiarka i medalierka
 Gustave Charpentier – francuski kompozytor
 Johann von Charpentier – niemiecki inżynier górnictwa, geolog i glacjolog
 Marc-Antoine Charpentier – francuski kompozytor
 Pierre Marie Augustin Charpentier – francuski lekarz